«Из лучших побуждений» (Время поджимает, ) — кинокомедия 1966 года с участием Нормана Уиздома.

Сюжет 
Норман Шилдс (Норман Уиздом) — скромный продавец газет на одной из лондонских улиц. Этим, естественно, недоволен его дедушка — премьер-министр, который решает отправить своего внука в провинциальный Тинмут (в фильме обозначен как Tinmouth, данное название омофонично реальном существующему городу Teignmouth, где велись съёмки) в качестве репортёра местной газеты, руководимой майором Бартлеттом (Дерек Бонд), депутатом от консервативной партии. Прибыв на место, Норман неожиданно для себя оказывается в центре скандала и борьбы за власть между местными партийными группировками.

В ролях 
 Норман Уиздом — Норман Шилдс / Эмили, суфражистка, мать Нормана Шилдса / Уилфрид, премьер-министр Великобритании, дед Нормана Шилдса
 Дерек Бонд — майор Бартлетт
 Дерек Фрэнсис — олдермэн Эрнест Коркоран
 Анджела Браун — Элеанора Лэмптон
 Трейси Крисп — Руби Фэйрчайлд
 Аллан Катбертсон — главный прокурор Баллард
 Ноэл Дайсон — мэр миссис Коркоран
 Фрэнсис Уайт — Лиз Коркоран
 Питер Джонс — фотограф Робин Уиллоуби
 Дэвид Лодж — мистер Росс, редактор «Tinmouth Times»
 Стэнли Анвин — мистер Ноттидж, городской клерк
 Фрэнсис Уайт — Лиз Коркоран
 Майкл Бальфур — сантехник
 Тони Селби — Гарри Маршалл, репортёр «County Chronicle»
 Имоджен Хассалл — суфражистка'' (в титрах не указана)

В советском дубляже роли Нормана Уиздома озвучил Лев Дуров.

Ссылки 

Фильмы Великобритании 1966 года
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1966 года
Фильмы Роберта Эшера
Фильмы на английском языке